Posteingang steht für:
 Bearbeitung eingehender Dokumente in Unternehmen und Organisationen, siehe Poststelle (Organisationseinheit)#Posteingang
 Ordner oder Verzeichnis für eingehende Mitteilungen in einem E-Mail-Programm

Siehe auch:
 Eingang (Begriffsklärung)